«Ora» — дебютний студійний альбом британської поп-співачки Ріти Ори. Платівка вийшла 27 серпня 2012 через лейбли Roc Nation та Columbia Records.

Список композицій

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Ріти Ори
Дебютні альбоми 2012
Альбоми Roc Nation
Альбоми Columbia Records
Альбоми, спродюсовані The-Dream